Tân Châu (district in An Giang), een district in de provincie An Giang
 Tân Châu (plaats in An Giang), een plaats in bovengenoemd district
 Tân Châu (Tây Ninh), een district in de provincie Tây Ninh
 Tân Châu (Hưng Yên), een stad in de provincie Hưng Yên